Municipio de McClellan puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de McClellan (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Benson.
 Municipio de McClellan (condado de Jefferson, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Jefferson.
 Municipio de McClellan (condado de Newton, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Newton.